Альгуасас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Медия-дель-Сегура. Располагается на площади 23,7 км². Население — 9 638 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции —14 км.

Покровителями города считаются святой Онуфрий Великий, Дева Мария Розария и Богоматерь Кармельская.

История 
Город основан в 1528 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Mirador de Alguazas, el blog del cronista oficial de Alguazas
 Portal de Alguazas
 FORO DE ALGUAZAS
 Centro Democrático Liberal de Alguazas

Муниципалитеты Мурсии